Clement Mbashie, connu sous son nom de guerre général No Pity (en français : ), né à Bambalang, est un séparatiste camerounais, commandant de plusieurs groupes rebelles luttant pour l'indépendance des régions anglophones du Cameroun, notamment les Bambalang Marine Forces et les Bui Unity Warriors, dans la crise anglophone au Cameroun.

Biographie

Jeunesse et lutte armée 
Général No Pity est le nom de guerre de Clement Mbashie, un Camerounais anglophone né à Bambalang dans la région du Nord-Ouest. À la fin des années 2000, il étudie au Cameroon College of Arts, Science and Technology Bambili (CCAST), une école secondaire du Mezam. Il a été obligé de travailler à temps partiel pour payer ses études. Après un premier échec au O-level, il s'est installé à Buéa où il est devenu vendeur de beignets et de yaourts tout en suivant des cours du soir. Sa situation a commencé à changer lorsque Buéa a été touchée par les manifestations camerounaises de 2016-17 et les troubles économiques qui les ont accompagnées, Mbashie ayant été licencié par son employeur. À ce moment-là, il était également devenu le père d'un fils. Après une période de chômage, Mbashie a choisi de travailler plutôt comme chauffeur de moto-taxi, une profession qu'il a exercée dans la période précédant et durant les premiers stades de la crise anglophone au Cameroun, une rébellion séparatiste ouverte au nord-ouest et au sud-ouest du pays.

Le 31 juillet 2018, Ekema Patrick Esunge, le maire de Buéa a interdit toute circulation à moto dans la ville pour des raisons de sécurité. Mbashie faisait partie des membres du syndicat des chauffeurs de taxi qui ont protesté contre cette décision. Sans emploi et sans perspectives, ainsi que furieux de l'impact négatif de l'État camerounais sur sa vie, Mbashie est retourné à Bambalang et a rejoint le mouvement séparatiste. En 2019, il a servi aux côtés du Seven Karta, un groupe rebelle associé au Conseil d'autodéfense de l'Ambazonie. Il n'était cependant pas un membre à part entière de la milice, passant du temps avec les Seven Karta pour apprendre à opérer en tant que guérillero.

Commandant rebelle 
À un moment donné, avant ou pendant l'année 2020, il est devenu le chef des Bambalang Marine Forces et a adopté son nom de guerre. Le chercheur Joseph Nkwain a qualifié son pseudonyme de typique des commandants rebelles séparatistes, car il était utile pour susciter le respect et la peur. Le général No Pity s'est fait connaître comme l'un des chefs de guerre séparatistes les plus  par les forces armées camerounaises, car sa milice a rapidement connu un certain succès et est devenue de plus en plus brutale. Sous son commandement, les Bambalang Marine Forces ont incendié la résidence du préfet de Balikumbat et décapité plusieurs soldats camerounais. En mars 2020, il a été faussement rapporté que le général No Pity avait été tué au combat près de Bamali.

En 2021, le général No Pity a étendu son champ d'action et multiplié ses attaques, ses troupes opérant à Bambalang dans le Bui, le Boyo et le Mezam. Sous sa direction, la milice a mené deux raids réussis dans la région de l'Ouest du Cameroun tout au long de l'année 2021. Il fait également partie des Forces de restauration de l'Ambazonie (anciennement Conseil d'autodéfense de l'Ambazonie) qui sont loyales au gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, l'une des factions impliquées dans la crise du leadership ambazonien. En septembre de cette année-là, le général No Pity et les Bambalang Marine Forces ont coopéré avec les Jaguars of Bamessing pour tendre une embuscade à un convoi militaire. L'opération a entraîné la mort de 15 soldats camerounais, la destruction de deux véhicules blindés et la capture de plusieurs armes par les rebelles. Le général No Pity a célébré ce succès en se filmant avec ses combattants à côté des véhicules en feu. Cette embuscade a attiré l'attention nationale au Cameroun et a conduit le gouvernement à intensifier sa chasse à l'homme. Dans le mois qui a suivi l'attaque de Bamessing, il a appelé les Nations unies à prendre en compte la crise anglophone au Cameroun dans un message audio. À l'époque, il était décrit comme le chef des Gardes révolutionnaires de l'Ambazonie ainsi que comme le commandant en chef des Forces de restauration de l'Ambazonie par le Cameroon Intelligence Report.

Pendant ce temps, l'armée camerounaise a lancé des opérations pour le traquer, ce qui a entraîné des affrontements qui ont fait plusieurs morts parmi les membres des Bambalang Marine Forces. L'armée a une fois de plus affirmé avoir tué le général No Pity, pour qu'il refasse surface dans la Manyu. Finalement, les forces armées camerounaises ont arrêté Antoinette Kongnso, considérée comme la petite amie ou l'ex-petite amie enceinte du général No Pity. Le militant séparatiste aurait répondu en enlevant le Fon Yekum Kelvin de Bambalang, et en exigeant que Kongnso et plusieurs de ses partisans emprisonnés soient libérés en échange de Kelvin. Kongnso a été libéré sous caution en décembre 2021.

Au fil du temps, le général No Pity a multiplié les incursions dans le Bui, où il a forcé plusieurs factions séparatistes mineures à s'unifier au sein des Bui Unity Warriors. En coopération avec les Forces de défense de l'Ambazonie (FDA), il a même réussi à convaincre des éléments des Bui Warriors, un autre groupe rebelle, de se séparer et de rejoindre les Bui Unity Warriors. La nouvelle formation a été officiellement fondée en janvier 2022 et officiellement dirigée par le général Mad Dog, et considérée comme faisant partie de l'ADF, signifiant le réalignement des loyautés du général No Pity. À ce moment-là, il n'était plus à la tête des Forces de restauration de l'Ambazonie, une position plutôt occupée par Oliver Lekeaka. Le chef des Bui Warriors, le  Insobu, a considéré la formation des Bui Unity Warriors comme une menace pour sa propre position, et il a répondu en attaquant les forces de No Pity. Le mois suivant, les conflits intra-rebelles ont continué à s'intensifier, alors que le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie s'est divisé et que ses anciens partisans ont commencé à se battre entre eux. Le général Mad Dog a commencé à attaquer les partisans d'Oliver Lekeaka à Kumbo, tandis que le général No Pity a mené les Bui Unity Warriors dans la bataille contre les Bui Warriors. Ses combattants ont réussi à tuer Insobu le 8 avril 2022. Cette opération a été accueillie avec approbation par la population locale, car Insobu était devenu tristement célèbre pour avoir enlevé et maltraité des civils.

En juin 2022, le général No Pity a personnellement mené une attaque à Njitapon, un poste frontière entre le Ngo-Ketunjia et le Noun, tuant cinq gendarmes camerounais. Le mois suivant, Oliver Lekeaka a été tué. Cela a laissé le général No Pity comme le plus important leader actif de la milice séparatiste. Au début du mois d'août, le général No Pity a mené une offensive contre les camps de l'armée camerounaise à Oku. L'attaque a été repoussée et le commandant séparatiste aurait été blessé au combat. Plusieurs membres de sa milice ont été tués ; Bareta News est allé jusqu'à qualifier cet affrontement de  de No Pity. Après ces événements, le général No Pity a disparu des radars pendant plusieurs mois. Le 28 janvier 2023, il refait surface dans une vidéo où il déclare que  de soldats avaient attaqué son bastion de Bambalang deux jours auparavant, mais qu'ils avaient été repoussés avec de lourdes pertes.

Notes et références

Lien externe 

 

Naissance au Cameroun
Ambazonie
Général du XXIe siècle
Crise anglophone au Cameroun
Seigneurs de guerre africains
Membre d'une faction armée